Zeumer ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitta Zeumer (1939–2015), deutsche Malerin und Objektkünstlerin
 Johann Caspar Zeumer (1672–1710), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Christoph Zeumer (1685–1747), deutscher Beamter
 Johann Friedrich Zeumer (1717–1774), deutscher Hof- und Justizrat, der im Dienst des Kurfürsten von Sachsen stand
 Karl Zeumer (1849–1914), deutscher Historiker für Mittelalterliche Geschichte